В список включены различные боги, демоны и герои, а также локации и абстрактные понятия шумеро-аккадской мифологии.

Боги

А 
 Аба — божество-покровитель города в Аккаде; важнейший бог пантеона Аккадского царства
 Абба (бог) — бог растительности, созданный богиней Нинхурсаг, согласно мифу «Энки и Нинхурсаг»
 Абба (богиня) — вавилонская богиня с неясными функциями, предположительно аморейского происхождения
 Абзу — воплощение мировых вод, «подземный пресноводный океан», обиталище Энки. В аккадских текстах — Апсу; в «Энума элиш» персонифицированное божество
 Абу (мифология) — см. Абба (бог)
 Агушайя — одна из ипостасей Иштар
 Адад, Адду — божество бури, ветра, грома, молний и дождя. В шумерских текстах — Ишкур
 Адму — вероятно имя богини, почитавшейся в Мари
 Айя (богиня) — семитская богиня, супруга Шамаша
 Айя — см. Эа
 Азмиуа — богиня, жена Нингишзиды; вероятно ипостась Ниазимуа
 Азимуа — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы исцелить Энки. Она отвечала за исцеление руки.
 Аламмус, Аламмуш — божество. воплощение звезды Мекбуда (ζ Близнецов)
 Алла — согласно одному из космогонических мифов — группа божеств, кровь которых после убийства великими богами использовалась для сотворения людей
 Ама-архус — аккадская богиня плодородия, одна из ипостасей Богини-матери
 Аманки, Ама-ан-ки — один из эпитетов Эа
 Амасагнуль — богиня, супруга Папсуккаля
 Амба — см. Аба
 Амурру (мифология) — семитское божество, покровитель амореев
 Ангаль — см. Ан
 Ану — бог неба. В шумерских текстах — Ан
 Аннунит(ум) — аккадская богиня-воительница; часто отождествляется с Иштар
 Антум — богиня неба, супруга Ану
 Анунна(ки) — обозначение группы шумеро-аккадских божеств, вероятно старших богов
 Аншар
 Апладад — бог осадков, непогоды, сын Адада
 Аруру — одна из ипостасей Богини-матери
 Асаллухи — шумерский бог, позднее слившийся с Мардуком
 Асар(у)луду — см. Асаллуххи
 Асарлух(х)и — см. Асаллухи
 Ассур — см. Ашшур
 Ашимбаббар — см. Нанна
 Ашнан — шумерская богиня злаков
 Ашшур — древнеассирийский бог, эпоним одноимённого города, покровитель Древней Ассирии

Б 
 Баба (мифология), Бау — шумерская богиня, одна из ипостасей Богини-матери
 Баббар — см. Уту
 Бел  — см. Бэл
 Бел-накбу — один из эпитетов Эа
 Бел-пагре — один из эпитетов Дагона, хтоническая ипостась
 Бел-узну — один из эпитетов Эа
 Белет-или — одна из ипостасей Богини-матери
 Белет — эпитет верховной богини, аккад. «Госпожа», форма ж. р. от Бэл; чаще всего этот эпитет носила Иштар (см. Белет-Бабили, Белет-цери, Белет-экаллим и т. д.)
 Белет-Бабили(м) — Иштар Вавилонская; одна из ипостасей богини Иштар
 Белет-раме — один из эпитетов Ишхары
 Белет-сери — вавилонская богиня подземного мира, супруга Амурру. Отождествлялась с Гештинанной
 Белет-хатти — один из эпитетов Белет-экаллим, почитавшейся в Мари
 Белет-экаллим — вавилонская богиня, супруга бога Ураша
 Белили — одно из имён богини Гештинанны
 Белит, Бэлит — см. Белет
 Белтум, Бэлтум — см. Белет
 Бирду — бог подземного мира, отождествлялся с Нергалом
 Бэл — эпитет верховного бога, аккад. «Господь»; во позднее время этим именем называли Мардука; женский вариант см. Белет

В 
 Вер (также Мер) — северомесопотамский бог непогоды

Г 
 Гашананна — вариант имени богини Инанны, на диалекте эмесаль
 Гештинанна — шумерская богиня, сестра Думузи, супруга Нингишзиды
 Гибиль — шумерский бог огня; аккадский вариант имени — Гирра
 Гирра — аккадский бог огня; шумерский вариант имени — Гибиль
 Гугаланна — шумерский бог, связанный с подземным миром
 Гугаль — один из эпитетов Ишкура
 Гунуру — шумерская богиня, сестра бога Даму
 Гула — вавилонская богиня врачевания

Д 
 Даган — семитское божество дождя; в западносемитской мифологии — Дагон
 Дамгаль — один из вариантов имени богини Дамкины
 Дамгальнуна — шумерская богиня, одна из участниц обустройства мира
 Дамкина — шумерская богиня, одна из ипостасей Богини-матери
 Даму — шумерский бог врачевания, сын Нинисины
 Дингирмах — одна из ипостасей Богини-матери
 Думузи — шумерский бог умирающей и воскресающей природы
 Думузиабзу — шумерская богиня плодородия

З 
 Забаба — шумерский и аккадский бог-воитель; покровитель города Киша
 Зарпанит(ум) — см. Царпанит
 Зуэн — см. Нанна

И 
 Игиги — обозначение группы шумеро-аккадских божеств, вероятно младших богов; к игигам изначально принадлежал Мардук
 Иль-Аба — см. Аба
 Инанна — одно из важнейших божеств шумерского пантеона; богиня со сложными и неясными функциями; достаточно рано слилась с Иштар
 Иннин — одно из имен шумерской богини Инанны
 Итур-Мер, Итурмер — вавилонский бог, вероятно ипостась бога Вера (Мера); покровитель города Мари; по другой версии — божественный предок-эпоним местной правящей династии
 Ишкур — шумерский бог бури; позднее слился с аккадским Ададом
 Иштар — вавилонская богиня, один из центральных персонажей шумеро-аккадского пантеона; имела сложные амбивалентные функции, преимущественно военного и эротического свойств
 Иштар Аккадская — ипостась Иштар
 Иштар Арбельская — ипостась Иштар; отождествлялась со звездой Сириус
 Иштар Ашшурская — ипостась Иштар; супруга Ашшура
 Иштар Вавилонская — см. Белет-Бабили
 Иштар-каккабу — см. Иштар Ниневийская
 Иштар Ниневийская — ипостась Иштар
 Ишум — вавилонский бог, отождествлялся с Хэндурсангой
 Ишхара — месопотамская богиня, воплощение созвездия Скорпиона

К 
 Каку — вестник богов, фигурирующий в поэме «Нергал и Эрешкигаль»
 Ки — древняя шумерская богиня земли
 Кишар
 Кулла — бог, связанный с процессом изготовления кирпичей
 Кур-галь — один из эпитетов Энлиля

Л 
 Лахама, Лахаму — то же, что Лахму
 Лахар — шумерская богиня-покровительница скотоводства
 Лахму — обозначение группы шумеро-аккадских божеств связанных с семантикой воды; к их числу относился Энки
 Лугаль-амару — один из эпитетов Энлиля

М 
 Магур — один из эпитетов Нанны
 Мама, Мами — то же что Мамма
 Мамиту — аккадская богиня клятвы
 Мамма — аккадская богиня, связанная с идеями материнства, «повитуха-богов»
 Мардук — верховный бог пантеона Вавилонии
 Марту — см. Амурру
 Месламта'эа — шумерский бог, позднее отождествлявшийся с Нергалом
 Мер — другой вариант имени бога Вера
 Мумму — воплощение изначальных вод хаоса; одна из ипостасей Апсу

Н 
 Набиум — см. Набу
 Набу — вавилонский бог письменности
 Нази — шумерский бог, созданный Нинхурсанг, супруг Умун-Дары
 Намму — шумерская богиня, олицетворение вод Абзу
 Намтар — вестник богов, также бог, насылающий эпидемии
 Намшуб — см. Асарлухи
 Нана — шумерская богиня, связанная с идеями плодородия
 Нанайя — шумерская богиня с двуполыми чертами и функциями, схожими с функциями Инанны
 Нанибгаль — шумерская богиня, мать Суд; одна из ипостасей богини Нунбаршегуну
 Нанна(р) — шумерский бог луны
 Нанше — шумерская богиня, связанная с семантикой воды: рек и каналов
 Нергал, Неригал(ь) — вавилонский бог подземного царства
 Нидаба — другое имя богини Нисабы
 Никкаль — то же, что Нингаль
 Нин — женский вариант шумерского эпитета Эн, шум. «Госпожа», составная часть имен ряда божеств (Нинлиль, Нигаль, Нимах и др); аналог в аккадском языке см. Белет
 Ниназу — шумерский бог-целитель
 Нинанна — один из вариантов имени Инанны
 Нингаль — шумерская богиня, супруга Нанны
 Нингирин — шумерская богиня, связанная с практикой заклинаний
 Нингирсу — шумерский бог-воитель, покровитель города Гирсу
 Нингишзида — шумерский бог подземного мира
 Нинисина, Нин-Инсина — шумерская богиня врачевания, покровительница Исина
 Нинкаси — божество, исполняющее желания
 Нинкаси — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы исцелить Энки. Она отвечала за исцеление рта.
 Нинки — один из вариантов имени богини Ки
 Нинкируту — шумерская богиня, супруга Ниназу
 Нинкурра — шумерская богиня, дочь Энки и Нинму, одна из участниц обустройства мира
 Нинлиль — шумерская богиня воздуха, всходов, рождения; супруга Энлиля
 Нинмах — шумерская богиня, одна из ипостасей Богини-матери
 Нинменна — шумерская богиня, одна из ипостасей Богини-матери
 Нинмешарра — один из эпитетов Инанны
 Нинму — шумерская богиня, дочь Энки и Нинсикиль, одна из участниц обустройства мира
 Нинни(н) — одно из имен шумерской богини Инанны
 Нинсианна — шумерская богиня, персонификация планеты Венера; слилась с Иштар
 Нинсикила — бог-покровитель Магана, созданный Нинхурсаг
 Нинсикиль — шумерская богиня, одна из ипостасей Дамгальнуны
 Нинсун — шумерская богиня, связанная с идеями пастушества
 Нинсута — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы исцелить Энки. Она отвечала за исцеление зубов.
 Нинту(р) — шумерская богиня родов, одна из ипостасей Богини-матери
 Нинти — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы исцелить Энки. Она отвечала за исцеление рёбер.
 Нинтуд, Нин-туд — шумерская богиня, одна из участниц обустройства мира
 Нинтулл — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы исцелить Энки. Она отвечала за исцеление челюсти.
 Нинурта — шумерский бог земледелия, воитель, божественный герой
 Нинхурсанга, Нинхурсаг — шумерская богиня земли, одна из ипостасей Богини-матери
 Ниншубур — шумерское божество-вестник; выступал в роли персонажа мужского или женского пола
 Нисаба — шумерская богиня всходов, покровительница писцового искусства
 Нудиммуд — одно из имен Энки
 Нумушда — бог-покровитель города Казаллу
 Нунбаршегуну — шумерская богиня, мать Нинлиль
 Нунгаль — шумерская хтоническая богиня
 Нугиг — один из эпитетов богини Инанны
 Нуска, Нуску — бог света и огня

П 
 Пабильсаг — шумерский бог-воитель, олицетворение созвездия Стрельца; отождествлялся с Нинуртой
 Папсуккаль — вестник богов; отождествлялся с Ниншубур(ом)
 Пасагга — один из вариантов передачи имени бога Хэндурсанги
 Писангунук — бог покровитель Куллаба: части Урука и одноимённого квартала Вавилона

С 
 Сабитум — один из вариантов имени богини Сидуру
 Сарпанитум — см. Царпанит
 Сидуру — вавилонская богиня с неясными функциями
 Син — вавилонский бог луны; в шумерских текстах — Нанна(р)
 Суд — шумерская богиня, героиня поэмы «Энлиль и Суд»; одна из ипостасей Нинлиль
 Суэн — см. Син

Т 
 Таммуз — см. Думузи
 Ташметум — вавилонская богиня, супруга Набу, олицетворение созвездия Козерога
 Тишпак — бог-воитель

У 
 Уд — см. Уту
 Ульмашитум — другие имя богини Аннунит
 Умун-Дара
 Ураш — божество-покровитель Дильбата; в одних текстах — ипостась богини Ки, супргуни Ана; в других текстах персонаж мужского пола, ранний прототип Нинурты, впоследствии отождествляемый с ним, супруг Белет-экаллим
 Урсаг — один из эпитетов богини Инанны
 Усунзианна — один из эпитетов богини Инанны
 Уту — шумерский бог солнца
 Утту — шумерская богиня вегетации
 Ушумгаланна — один из вариантов имени Думузи

Х 
 Хаййашум — бог, упоминаемый в поэме «Хараб или Теогония Дунну»
 Хайя — см. Эа
 Хараб — божественное олицетворение плуга; действующее лицо поэмы «Хараб или Теогония Дунну»
 Харханум — бог, упоминаемый в поэме «Хараб или Теогония Дунну»
 Хэндурсанга — шумерский бог с неясными функциями.

Ц 
 Царпанит(ум) — вавилонская богиня, супруга Мардука.
 Циртур — мать Думузи.

Ш 
 Шак(к)ан — шумерский бог, покровитель крупного рогатого скота.
 Шамаш (мифология) — вавилонский бог солнца, тождественный шумерскому Уту
 Шара — шумерский бог, покровитель города Уммы
 Шаррат-Апсу — один из эпитетов Дамкины
 Шукаллетуда — действующее лицо мифа «Инанна и Шукаллетуда»
 Шульпа'э — шумерский бог дикой природы
 Шумукан — см. Шаккан

Э 
 Эа, Айя — аккадский бог, рано слившийся с шумерским Энки
 Энбилулу — шумерское божество с сельскохозяйственными функциями
 Эн — эпитет шумерских богов и составная часть имён (ср. Энки, Энлиль и др.), шум. «Господин», «Владыка»; аналог аккадского эпитета Бэл; женский вариант — Нин
 Энзу — см. Нанна
 Энки — шумерский бог подземных вод, плодородия, бог мудрости, творец; одно из важнейших божеств шумерского пантеона
 Энкимду — шумерский бог с сельскохозяйственными функциями
 Энлиль — важнейшее божество шумерского пантеона со сложными функциями; бог ветра. Аккадский вариант имени — Эллиль
 Энмешарра — хтоническое божество
 Энсаг — бог-покровитель Дильмуна
 Эллиль — аккадский вариант имени бога Энлиля
 Энмеш — божественный хозяин природы, воплощение лета, брат Энтена; покровитель стойл, хлевов, богатых урожаев, основатель городов
 Эннуги — надсмотрщик, руководившей работой игинов в мифе об Атрахасисе
 Энтен — божественный хозяин природы, воплощение зимы, брат Энмеша; покровитель дикой природы
 Эншаг — шумерская богиня, одним из восьми божеств, рожденных, чтобы облегчить болезнь Энки.
 Эрешкигаль — шумерская богиня подземного мира
 Эрра — аккадский бог-воитель, воплощение палящего зноя, засухи и чумы
 Эшхара — другое имя богини Ишхары
 Эштар — другое имя богини Иштар

Демоны, духи, низшие божества 
 Алад — низшее божество или дух-охранитель; см. Ламассу
 Асаг, Асакку, Ашакку — демон, насылающий болезни
 Галла (мифология) — демоны, стражи входа в подземный мир
 Лама, Ламма — то же что Ламассу
 Ламассу — низшее божество или демон с охранительными функциями
 Ламашту — вавилонский демон женского пола, вызывающий смерть детей
 Нару — в вавилонских текстах обожествление речных вод
 Сибитту — группа вавилонских демонов, как злых, так и добрых
 Умуг — низшее божество или демон с охранительными функциями
 Шеду — низшее божество или демон с охранительными функциями
 Этимму — духи, не находящие покоя; души умерших, не погребенных надлежащим образом

Мифические существа 
 Анзу(д) — мифическая птица, существо, изображавшееся в виде львиноголового орла
 Зу — см. Анзу
 Имдугуд — см. Анзу
 Кингу — хтоническое чудовище, порождение Тиамат, согласно «Энума элиш»
 Лаббу — чудовище с львиными и змеиными чертами, созданное Энлилем для истребления людей и убитое Тишпаком
 Мушхуш(шу) — дракон Мардука
 Нети — стражник входа в дворец Ганзир
 Оан — культовый герой, полурыба-получеловек, представленный в труде Бероса; очевидно ипостась Адапы
 Сагбурру — хищное существо, нападающее на скот; фигурирует в поэме «Энмеркар и Энсухкешданна»
 Тиамат — хтоническое существо, женское олицетворение первобытного океана-хаоса солёных вод, из которого родилось всё (в том числе и боги)
 Умаль, Умуль — мифическое существо с обликом новорожденного ребёнка, связанное с темой сотворения человека; фигурировало в мифе «Энки и Нинмах»
 Шальту — мифический противник Иштар в «Гимне Агушайи»
 Хувава, Хумбаба — чудовище или великан, противник Гильгамеша и Энкиду

Герои 
 Агга — последний царь I династии Киша, действующее лицо поэмы «Гильгамеш и Агга»
 Адапа — один из Семи мудрецов, герой одноименного мифа
 Атрахасис — герой «Мифа об Атрахасисе»; мудрец и культурный герой, один из первых людей
 Билулу — персонаж поэмы «Инанна и Билулу»
 Бильгамес — шумерский вариант имени «Гильгамеш»
 Гильгамеш — шумерский правитель раннединастического времени; главный герой аккадского эпоса «О Всё видавшем»
 Гиргирре — персонаж поэмы «Инанна и Билулу», сын Билулу
 Зиусудра — герой, переживший Потоп и получивший бессмертие; возможно, прототип библейского Ноя
 Лугальбанда — шумерский правитель раннединастического времени, со временем ставший эпическим героем
 Семь мудрецов
 Уршанаби — перевозчик через реку мертвых в эпосе «О Всё видавшем»
 Утнапиштим — аккадский вариант имени героя Зиусудры
 Энкиду — архетипичный «дикий» герой, соратник Гильгамеша
 Энмеркар — шумерский правитель раннединастического времени, со временем ставший эпическим героем
 Энсухкешданна — правитель Аратты, соперник Энмеркара
 Этана — мифический правитель Киша, летавший на небо, чтобы получить «траву рождения»

Прочее 
 Абзу — воплощение мировых вод, «подземный пресноводный океан», обиталище Энки. В аккадских текстах — Апсу; в «Энума элиш» персонифицированное божество
 Арали — пустынная степь между городами Бад-Тибира и Урук, где Думузи пас овец; также — эпитет подземного мира
 Аратта — страна из шумерских легенд, расположенная за «семью сверкающими горами»
 Ганзир — дворец подземного мира, местопребывание хтонических божеств
 Дильмун — остров блаженных в шумерской мифологии
 Мэ — божественные законы, предписания, идеи мира
 Потоп — глобальное наводнение в шумеро-аккадской мифологии; лежит в основе или перекликается с библейским мифом
 Священный брак — важный ритуал в месопотамской традиции, моделирующий брак царя или верховного жреца с божеством
 Таблицы судеб
 Эбех, Эбих — страна или гора, фигурирующая в ряде шумер-аккадских поэм

См. также 
 Шумеро-аккадская мифология
 Религия Древней Месопотамии
 Шумеро-аккадский пантеон

Примечания

Литература 
 Leick, G. A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology. Routledge, 2002

 Шумеро-аккадская мифология
 Списки божеств